L'amico immaginario – film di Nico D'Alessandria.
L'amico immaginario – romanzo di Matthew Dicks.